Chumash (jodendom), een term voor de gedrukte Thora of Pentateuch
 Chumash (taal), een uitgestorven groep indianentalen
 Chumash (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Chumash Painted Cave State Historic Park, een staatspark in de Amerikaanse staat Californië
 Chumash Wilderness, een wildernisgebied in de Amerikaanse staat Californië